Een verkeersweg:
 N520 (België)
 N520 (Frankrijk)
 N520 (Nederland), zie Provinciale weg 520

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing